William Congreve (1670-1729) – scrittore britannico
 William Congreve (1772-1820) – inventore britannico
 Congreve – tipo di razzo ideato dall'inventore Congreve
 Congreve – cratere lunare